IMO: аббревиатура, обозначающая

 Международная математическая олимпиада (International Mathematical Olympiad)
 Международная морская организация (International Maritime Organization)
 Международная метеорная организация (International Meteor Organization)
 IMO — онлайн-мессенджер.

См. также 
 Имо